KOZ steht für:
 Kürzeste Operationszeit, siehe Shortest-Job-Next
 Ouzinkie Airport (IATA-Code), Flughafen von Ouzinkie (Alaska) auf Spruce Island, Kodiak Island Borough, Alaska

Koz ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Koz (* 1963), US-amerikanischer Saxophonist

koz steht für:
 Korak (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung